Elektron vagy Electron:
 Elektron, elemi részecske
 Elektron, magnéziumötvözet
 Electron, motmotfélékhez (Momotidae) tartozó madárnem
 Electron, település a Dél-afrikai Köztársaságban
 Electron, település az USA Washington államában